Straight Outta Compton kan syfta på:

 Straight Outta Compton – hiphopgruppen N.W.A:s debutalbum från 1988
 Straight Outta Compton (film) –  en amerikansk biografisk film om hiphop-gruppen N.W.A från 2015
 Straight Outta Compton (sång) –  en singel av den amerikanska gangstarapgruppen N.W.A. från 1988